Трашково — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Лычёвская волость».

Расположена в 10 км к юго-востоку от центра города Великие Луки и в 1 км к востоку от деревни Макоедово.

Население 
Численность населения по оценке на 2000 год составляла 5 жителей, на 2010 год — 2 жителя.

Примечания 

Населённые пункты Великолукского района